КФК:
 КФК — коллектив физической культуры. Название, принятое в СССР для любительских спортивных команд создаваемых на предприятиях, учреждениях и организациях. В системе российских соревнований существуют:
 Первенство России среди коллективов физкультуры (КФК) / любительских команд (футбольных клубов).
 Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры
 КФК — серия лабораторных фотометров производства СССР и России.
 КФК — Креатинкиназа, фермент, содержащийся в клетках сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, головного мозга, щитовидной железы, лёгких.
 КФК — карбамидоформальдегидный концентрат, сырьё для смол, применяющихся в производстве фанеры и древесно-стружечных плит.
 КФК — контрационный фотоколориметр ( — свет +  — цвет +  — измерять, мерить) прибор для измерения концентраций растворённых веществ по цвету и интенсивности окрашивания.

См. также